Binnen het land luxemburg
 Wapen van Luxemburg (land)
 Wapen van Luxemburg (stad)

In België
 Wapen van Luxemburg (provincie)